Kim Woo-jin (schrijver), Zuid-Koreaans schrijver (1897)
Kim Woo-jin (boogschutter), Zuid-Koreaans boogschutter (1992)
Kim Woo-jin (schaatser, 1991), Zuid-Koreaans schaatser (1991)
Kim Woo-jin (schaatser, 1993), Zuid-Koreaans schaatser (1993)